«Магнитогорский крановый завод» — машиностроительное предприятие в городе Магнитогорске, выпускающее грузоподъемные краны и оборудование.

Деятельность 
Изготавливает краны общего назначения грузоподъемностью до 160т и специальные краны (грейферные, металлургические, мульдомагнитные, магнитные, траверсные и пр.), козловые и полукозловые краны, консольные краны, кран-балки и прочее грузоподъемное оборудование.

Предприятие имеет полный замкнутый цикл производства, начиная с проектирования грузоподъемного оборудования, его производства и заканчивая монтажом, гарантийным и сервисным обслуживанием.

История 
Предприятие основано летом 1943 года. На базе эвакуированного из Москвы завода подъемно-транспортного оборудования треста «Союзпроммеханизация» в Челябинской области был организован «Магнитогорский завод подъемно-транспортного оборудования и металлоконструкций».
 Первый кран был изготовлен на открытой площадке — вручную, с применением простейшей оснастки. Затем завод был оснащен техоборудованием (токарным, фрезерным, сварочным и др.).
 В 1955 году завод был переименован в «Магнитогорский крановый завод» с непосредственным подчинением отраслевому управлению Министерства тяжелого машиностроения.
 В 1980-е годы продукция продукция завода поставлялась в страны социалистического блока: Болгарию, Вьетнам, Индонезию, Иран, Румынию, на Кубу и в другие.
 За 70-летие работы предприятие выпустило свыше 20 тысяч кранов.
 В 2007 на заводе работало около 300 человек.

Примечания

Источники 
 АО «Магнитогорский крановый завод» // Магнитогорский крановый завод, официальный сайт
 Эльвира Китаева — Поднимают индустрию. Магнитогорский крановый завод отмечает 70-летие // Южноуральская Панорама, 27 июня 2013
 Магнитогорский крановый завод празднует 70-летие со дня основания // www.magcity74.ru, 25 июня 2013
 Магнитогорский крановый завод // РБК

Предприятия Магнитогорска
Производители кранов